Sóskút egy fürdőhely Székelykeresztúron.
 Sóskút egy magyarországi település.